György Majláth (1786–1861) - Hongaars politicus
 György Majláth (1818–1883) - Hongaars politicus, zoon van bovengenoemd persoon